Bjälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjälltjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Bjälltjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (7,83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn